Раббэль I — правитель Набатейского царства во II или I веке до н. э.

О Раббэле I — правителе Набатейского царства, возможно, господствовавшем в Северном Заиорданье, известно немного. Как царь набатеев, сын царя набатеев Ареты, Раббель указан в надписи CIS, II, 349 на основании статуи, обнаруженной в конце XIX века в Петре. По замечанию Шифмана И. Ш., этот источник датируется примерно 70 годом до н. э. Советский историк отнёс правление Раббэля I к 40-м годам II века до н. э. и отметил, что, судя по тексту надписи, что к тому времени царская власть в Набатее стала уже наследственной. Э. Шюрер высказал мнение, что отцом Раббэля I мог быть Арета I.Также известна надпись CIS, II, 218, созданная во время царствования «Малику-царя», в которой говорится об Асаре — династическом боге Раббэля в Босре. Шифман не согласился с предположением, что речь идёт о Раббэле II и Малику III, отметив, что здесь отсутствует титулатура «тот, кто оживил и спас свой народ». Поэтому советский исследователь посчитал, что в надписи говорится именно о Раббэле I, преемником которого был Арета II. Некоторые же учёные считают, что Раббэль I — сын Ареты II (или Ободата I) и брат Ареты III — правил в 90-85 или 85-84 годах до н. э. и был участником столкновения с Селевкидским государством во время правления Антиоха XII.

Литература 
 Исследования
 Шифман И. Ш. Набатейское государство и его культура. — М., 1976. С. 22, 92, 97.
 Schürer E.  The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ: Volume 1. — 1973. P. 578.
 Lindner M. Die Geschichte der Nabatäer. // Petra und das Königreich der Nabatäer: Lebensraum, Geschichte und Kultur eines arabischen Volkes der Antike / Antike/hrsg. von Manfred Lindner. — 6., neubearb. Aufl. — München: Delp, 1989. — S. 54,108.
 Hackl U., Jenni H., Schneider C. Quellen zur Geschichte der Nabatäer. Textsammlung mit Übersetzung und Kommentar. P. 39, 63, 64, 244, 245, 246, 247, 344, 474, 597, 622.
 Bowersock G. W. Roman Arabia. — London, 1994. P. 71, 73.
 F. del Río Sánchez Nabatu. The Nabataeans through their inscriptions. — 2015. P. 30, 65, 70, 72.
 Sarter M. The Middle East under Rome. — 2005. P. 18,19.
 Bowersock G. W. Studies on the Eastern Roman Empire. Social, Economic and Administrative History, Religion, Historiography. — 1994. P. 104.

Набатейские цари
Правители Азии в древности